Чавдаров — фамилия; имеет женскую форму Чавдарова.
 Чавдаров, Димитър Тодоров (в монашестве Михаил; 1884—1961) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 Чавдаров, Савва Христофорович (1892—1962) — украинский советский учёный-педагог, член-корреспондент АПН РСФСР (1947).
 Чавдаров, Стойко Недялков (в монашестве Софроний; 1888—1961) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.